Мальяно:
 Мальяно-Альпі — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео. 
 Мальяно-Альфієрі — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео. 
 Мальяно-Ветере — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно. 
 Мальяно-де'-Марсі — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла.
 Мальяно-Романо — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця. 
 Мальяно-Сабіна — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рієті. 
 Мальяно-ді-Тенна — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо.
 Мальяно-ін-Тоскана — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Гроссето.